

Persone 
 David Brown – atleta paralimpico statunitense
 David Brown – bassista statunitense
 David Alistair Brown – calciatore inglese
 David Brown – canottiere statunitense
 David Brown – cantante statunitense
 David Brown – imprenditore britannico
 David Brown – produttore cinematografico e televisivo statunitense
 David Brown – tennista canadese 
 David Brown – musicologo statunitense

 Dave Brown (1933-2009) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Dave Brown (1953-2006) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo cornerback
 Dave Brown (1970-) – giocatore di football americano statunitense, di ruolo quarterback

Altro 
 David Brown Engineering Limited – azienda britannica di trasmissioni ad ingranaggi e macchine varie

Pagine correlate 
David Browne